Glória Caldas, ou Glorinha Caldas (Niterói,  1910 — Rio de Janeiro, 6 de dezembro de 1937) foi uma cantora, compositora e escritora brasileira.

Bibliografia
CANTERO, Thais Matarazzo. Estrelas do Rádio Carioca. Monografia apresentada no curso de Artes da Universidade Presbiteriana Mackenzie. São Paulo: 2003

Naturais de Niterói
Cantores do Rio de Janeiro (estado)
Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Escritores do Rio de Janeiro (estado)
Cantores de samba
Sambistas